Il singolare del torneo di tennis Bukhara Womens 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Zarina Dijas che ha battuto in finale Ljudmyla Kičenok 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Veronika Kapšaj (quarti di finale)
 Andrea Koch-Benvenuto (quarti di finale)
 Akiko Ōmae (quarti di finale)
 Valentina Ivachnenko (secondo turno)

 Sofia Shapatava (secondo turno)
 Tadeja Majerič (primo turno)
 Anastasіja Vasyl'jeva (primo turno)
 Zarina Dijas (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bukhara Womens 2012